Die Abkürzung ZRM steht für:
 Zeiss Rasterelektronen-Mikroskop, historisches Gerät (ZRM 20) der Firma Carl Zeiss Jena
 Zustandsraummodell, ein mathematisches Modell zur Beschreibung dynamischer Systeme
 Zürcher Ressourcen Modell, ein psycho-edukatives Selbstmanagement-Training
 den IATA-Code für den Flughafen Sarmi
 Zertifiziertes Referenzmaterial, für die Richtigkeitsprüfung von chemischen Analysen 

ZRM